El nombre óxido de cobre, puede referirse a dos óxidos distintos:

Óxido de cobre (I), también llamado antiguamente óxido cuproso, de fórmula (Cu2O).
Óxido de cobre (II), también llamado antiguamente óxido cúprico, de fórmula (CuO).